Název Prácheň může znamenat:
 Prácheň (Kamenický Šenov) – část města Kamenický Šenov v okrese Česká Lípa
 Prácheň (hrad) – zřícenina hradu u Horažďovic v okrese Klatovy
 Prácheňsko (Prácheňský kraj) – historické správní území (nazvané dle hradu)
 Prácheň (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Klatovy
 Prácheňský soubor – lidové písně a tanec na Prácheňsku
 Rádio Prácheň (Rock rádio Prácheň) – jihočeská rozhlasová stanice

Rozcestníky - místopisné jméno